Frørup (Nyborg), plaats in de Deense gemeente Nyborg
Frørup (parochie, Kolding)
Frørup (parochie, Nyborg)